ЦСКА — аббревиатура, расшифровывающаяся как Центральный спортивный клуб Армии. На базе ЦСКА для военнослужащих были основаны команды по многим видам спорта.

 Центральный спортивный клуб Армии, хотя и не имел статуса спортивного общества, являлся крупнейшим спортивным клубом при Министерстве обороны СССР (и, в дальнейшем, России) и входил в «физкультурно-спортивное объединение Вооружённых сил» наряду с Центральным спортивным клубом Военно-морского флота (ЦСК ВМФ) и Центральным спортивным клубом Военно-воздушных сил ().

Баскетбольные клубы 
 ЦСКА (баскетбольный клуб, Москва) — Россия
 ЦСКА (женский баскетбольный клуб) — Москва, Россия
 ЦСКА (баскетбольный клуб, София) — Болгария
 ЦСКА (баскетбольный клуб, Алма-Ата) — Казахстан

Волейбольные клубы 
 ЦСКА (волейбольный клуб, София) — Болгария
 ЦСКА (женский волейбольный клуб, София) — Болгария
 ЦСКА (волейбольный клуб, Москва) (1946—2009, 2021—н.в.) — СССР/Россия
Расформированные и прекратившие своё существование:
 ЦСКА (женский волейбольный клуб, Москва) (1936—2008) — СССР/Россия

Гандбольные клубы 
 ЦСКА (женский гандбольный клуб) — Москва, Россия
 ЦСКА (мужской гандбольный клуб, Москва) — Москва, Россия

Футбольные клубы

Хоккейные клубы

Хоккей с шайбой 
 ЦСКА (хоккейный клуб, Москва) — Россия
 ЦСКА-2 (хоккейный клуб, Москва) — см. Красная Армия (хоккейный клуб)
 ЦСКА (хоккейный клуб, София) — Болгария
 Ныне не существующие
 ХК ЦСКА (1996—2002) — Москва, Россия

Хоккей с мячом 
 ЦСКА (клуб по хоккею с мячом) (1936—1962) — Москва, СССР

Хоккей на траве 
 ЦСКА (клуб по хоккею на траве) (1954—1956) — Москва, СССР

Регбийные клубы 
 ЦСКА (регбийный клуб) — Москва, Россия

Стадионы 
 ЦСКА — стадион в Душанбе, Таджикистан.
 ЦСКА — стадион в Киеве, Украина, часть спорткомплекса ЦСК ВСУ.
 ЦСКА «Песчаное» — бывший футбольный стадион в Москве.
 «ЦСКА Арена» — многофункциональный спортивный комплекс в Москве, Россия.
 Универсальный спортивный комплекс ЦСКА (ЛФК ЦСКА) — многофункциональный спортивный комплекс в Москве, существовавший в 1979—2022 годах.
 Ледовый спортивный комплекс ЦСКА имени В. М. Боброва (ЛСК ЦСКА) — спортивное сооружение в Москве, существовавшее в 1991—2021 годах.
 «Арена ЦСКА» («ВЭБ Арена») — футбольный стадион, домашняя арена московского ЦСКА.
 Стадион ЦДКА — бывший футбольный стадион в Москве, располагался в Сокольниках.
 ЦСКА (бассейн, Самара)

Прочее 
 ЦСКА Украины — общественная организация, основанная болельщиками футбольной команды «ЦСКА Киев».
 ЦСКА — станция метро Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

См. также

Примечания

Ссылки 
 История футбольных клубов, носивших название (Ц)СКА Gazeta.ru